Imperatoria angelica är en flockblommig växtart som beskrevs av Moritz Moriz Balthasar Borkhausen, Gaertn. C.A.Mey. och Johannes Scherbius. Imperatoria angelica ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
angelica